

Geografia 
 San Raffaele Cimena – comune della città metropolitana di Torino

Santi 
 San Raffaele Arcangelo, celebrato il 29 settembre
 San Rafael Arnaiz Barón, celebrato il 26 aprile
 San Rafael Guízar Valencia vescovo, celebrato il 6 giugno
 San Raffaele di San Giuseppe, celebrato il 15 novembre

Sport 
 San Raffaele Basket – squadra di pallacanestro italiana

Altro
 Ospedale San Raffaele – ospedale milanese
 Università telematica San Raffaele – università italiana
 Università Vita-Salute San Raffaele – università italiana

Pagine correlate 
 Chiesa di San Raffaele